Ле́рмонтовский проспе́кт:

Улицы 
 Лермонтовский проспект — проспект в Москве.
 Лермонтовский проспект — проспект в Санкт-Петербурге.

Станция метро 
 «Лермонтовский проспект» — станция Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве.

См. также 
 Лермонтовская площадь
 Лермонтовская улица
 Лермонтовский переулок